Ричард Берчетт (; 1815, Брайтон, Восточный Суссекс, Англия — 1875, Дублин , Ирландия) — британский художник исторического жанра, пейзажист, . C 1852 года более двадцати лет возглавлял Королевский колледж искусств в Лондоне.

Биография 

Окончил школу дизайна при Биркбеке Лондонского университета. Как художник, в основном, сделал себе имя, благодаря ряду крупных картин исторического жанра, которые экспонировались в Королевской академии художеств в 1847—1873 годах.

Представитель прерафаэлитов. Писал также пейзажи.

Автор ряд мозаичных настенных росписей, в том числе в Вестминстерском дворце и Музее Виктории и Альберта в Лондоне .

Руководил женской школой искусств в Южном Кенсингтоне (ныне Королевский колледж искусств). Среди его учеников королева Великобритании Виктория, Луиза Великобританская, герцогиня Аргайл, Хелен Аллингем, Губерт фон Геркомер, Кейт Гринуэй, Джордж Клаузен, Элизабет Томпсон, Люк Филдс, Уильям Харбутт и другие.

Автор нескольких методик, пособий и учебников по живописи.

Галерея

Примечания

Литература 
 Frayling, Christopher: The Royal College of Art, One Hundred and Fifty Years of Art and Design, London, 1987. ISBN 0712618201

Ссылки 
 Richard Burchett
 Работы Ричарда Бурчетта

Исторические художники Великобритании
Художники-пейзажисты Великобритании
Художники-мозаичисты
Преподаватели Королевского колледжа искусств
Прерафаэлиты
Выпускники Биркбека